

Российский императорский флот

Линейные корабли Балтийского флота (1825—1855)

110—130-пушечные корабли 
 Император Пётр I (линейный корабль), 1829 г., 110/118 ор. Тимберован в 1850 г. Исключён из списков 5. 1. 1863 г.
 Святой Георгий Победоносец (линейный корабль, 1829), 110/118 ор. Разобран в 1858 г.
 Россия (1839), 120/128 ор. С 1857 г. использовался как плавказарма.

90-пушечные корабли 
 Эмгейтен (1828), 94 ор. Тимберован в Кронштадте в 1846 г. Разобран в 1858 г.

84-пушечные корабли 
 Гангут (линейный корабль, 1825), 84 ор.
 Императрица Александра (линейный корабль, 1827), 84/96 ор.
 Полтава (линейный корабль, 1829), 84/90 ор.
 Не тронь меня (линейный корабль, 1832), 84/92 ор.
 Владимир (линейный корабль, 1833), 84/92 ор.
 Лефорт (линейный корабль, 1835), 84/94 ор.
 Вола (линейный корабль, 1837), 84/92 ор.
 Андрей (линейный корабль, 1844), 84 ор.
 Прохор (линейный корабль, 1851), 84 ор.
 Орёл (линейный корабль, 1854), 84 ор.
 Ретвизан (линейный корабль, 1855), 84/81 ор.

74-пушечные корабли 

 Царь Константин (линейный корабль, 1825), 74 ор.
 Иезекииль (линейный корабль, 1826), 74/80 ор.
 Александр Невский (линейный корабль, 1826), 74 ор.
 Великий князь Михаил (линейный корабль, 1827), 74/86 ор.
 Кацбах (линейный корабль, 1828), 74/80 ор.
 Кульм (линейный корабль, 1828), 74/90 ор.
 Арсис (линейный корабль, 1828), 74/80 ор. Тимберован в 1842 г. в Кронштадте. После 1854 г. обращён в блокшив в Свеаборге.
 Лесное (линейный корабль, 1829), 74/80 ор.
 Нарва (линейный корабль, 1829), 74/80 ор.
 Бриен (линейный корабль, 1829), 74/80 ор.
 Красной (линейный корабль, 1830), 74/80 ор.
 Бородино (линейный корабль, 1830), 74/80 ор.
 Березино (линейный корабль, 1830), 74/80 ор.
 Смоленск (линейный корабль, 1830), 74/80 ор.
 Память Азова (линейный корабль, 1831), 74/86 ор.
 Орёл (линейный корабль, 1833), 74/80 ор.
 Фершампенуаз (линейный корабль, 1833), 74/82 ор.
 Остроленка (линейный корабль, 1834), 74/80 ор.
 Лейпциг (линейный корабль, 1836), 74/80 ор.
 Константин (линейный корабль), 74 ор.
 Ретвизан (линейный корабль, 1839), 74/80 ор.
 Финланд (линейный корабль, 1840), 74/80 ор.
 Выборг (линейный корабль, 1841), 74 ор.
 Ингерманланд (линейный корабль, 1842), 74/80 ор.
 Нарва (линейный корабль, 1846), 74 ор.
 Иезеркиль (линейный корабль, 1847), 74 ор.
 Красной (линейный корабль, 1847), 74 ор.
 Память Азова (линейный корабль, 1848), 74 ор.
 Сысой Великий (линейный корабль, 1849), 74 ор.
 Бородино (линейный корабль, 1850), 74 ор.
 Вилагош (линейный корабль, 1851), 74 ор.

Линейные корабли Черноморского флота (1825—1855)

110—130-пушечные 

 Три Святителя (линейный корабль, 1838), 120/130 ор. Тимберован в 1851 г. Затоплен 11. 9. 1854 у входа в Севастопольскую бухту.
 Двенадцать апостолов (линейный корабль, 1841), 120/135 ор. Госпиталь с 18. 12. 1854 г. Затоплен на рейде 13. 2. 1855 г.
 Париж (1849), 120/130 ор. Затоплен 28. 8. 1855 г. при оставлении Севастополя.
 Великий князь Константин (1852), 120 ор. Затоплен 28. 8. 1855 г. при оставлении Севастополя.

84-пушечные 
 Чесма, 84/91 пушка.
 Анапа (линейный корабль, 1829), 84/108 пушек.
 Память Евстафия (линейный корабль, 1830), 84/108 пушек.
 Адрианополь (линейный корабль, 1830), 84/108 пушек.
 Императрица Екатерина (линейный корабль, 1831), 84/96 пушек.
 Силистрия (линейный корабль, 1835), 84/88 пушек.
 Султан Махмуд (линейный корабль, 1836), 86 пушек.
 Три Иерарха (линейный корабль, 1838), 84/90 пушек.
 Гавриил (линейный корабль, 1839), 84/86 пушек.
 Селафаил (линейный корабль, 1840), 84/96 пушек.
 Уриил (линейный корабль, 1840), 84/96 пушек.
 Варна (линейный корабль, 1842), 84/96 пушек.
 Ягудиил (линейный корабль, 1843), 84/96 пушек.
 Ростислав (линейный корабль, 1844), 84/96 пушек.
 Святослав (линейный корабль, 1845), 84/96 пушек.
 Чесма, 84/72 пушки.
 Императрица Мария (линейный корабль, 1853), 84/90 пушек.

74-пушечные 
 Иоанн Златоуст (линейный корабль, 1825), 74/83 пушки.

Фрегаты 
 Флора, 44 ор.
 Месемврия, 60 ор.
 Сизополь, 54/60 ор.
 Мидия, 60 ор.
 Кагул, 44 ор.
 Коварна, 52 ор. 
 Кулевчи, 60 ор.

Пароходофрегаты 
 Бессарабия
 Владимир
 Громоносец
 Крым, 12 ор.
 Одесса, 12 ор.
 Херсонес, 12 ор.

Королевский военно-морской флот Великобритании 

 Arrow (класс канонерских лодок):

 HMS Duke of Wellington (1852) — 131 пушка
 HMS Britannia (1820) — 120 пушек
 HMS Queen (1839) — 110 пушек
 HMS Agamemnon (1852) — 91 пушка
 HMS Exmouth (1854) — 91 пушка
 HMS James Watt — 91 пушка
 HMS London (1840) — 90 пушек
 HMS Calcutta (1831) — 84 пушки
 HMS Cornwallis (1813) — 74 пушки
 HMS Edinburgh (1811) — 74 пушки
 HMS Ardent (1841) — шлюп, 5 пушек
 HMS Hornet (1854) — шлюп, 17 пушек
 HMS Miranda (1851) — шлюп, 15 пушек
 HMS Cossack (1854) — захваченный русский корвет «Витязь», 20 пушек
 HMS Dauntless (1847) — пароходофрегат
 HMS Odin (1846) — пароходофрегат, 16 пушек
 HMS Pique (1834) — фрегат, 36 пушек
 HMS Vulture (1843) — пароходофрегат, 6 пушек
 HMS Beagle (1854) — канонерская лодка
 :en:HMS President (1829)
 HMS Trincomalee — фрегат, 46 пушек
 HMS Amphitrite (1816)
 :en:HMS Virago (1842)
 :en:HMS Arrogant (1848)

Военно-морские силы Франции 
 French ship Napoléon (1850)
 French ironclad Lave
 Forte
 Eurydice, 30
 Artémise, 30
 Obligado, 18.

Флот Османской империи

Пароходы 
 Меджире-Таджирет
 Перваз-Бахри
 Эркиле, 2 ор.

Пароходофрегаты 
 Таиф, 22 ор.
 Перваз-Бахри

Фрегаты 
 Аунни-Аллах, 44 ор. 
 Фазли-Аллах, 44 ор. 
 Навек-Бахри, 60 ор. 
 Несими-Зефер, 60 ор.
 Дамиад, 56 ор.
 Низамие, 64 ор.  
 Каиди-Зефер, 54 ор.

Корветы 
 Гюли-Сефид, 22 ор.
 Нежм Фишан, 24 ор.
 Фейзе-Меабуд, 24 ор.

См. также 
 Синопское сражение

Примечания 

 
Списки:Суда и корабли